Osoby o tym nazwisku:
 Graham McNamee – amerykański spiker radiowy i dziennikarz sportowy
 Joe McNamee – amerykański koszykarz
 Paul McNamee – austalijski tenisista